Danielo Estefan – ex atleta uruguaiano 
 Emilio Estefan – musicista e produttore discografico cubano, marito di Gloria
 Gloria Estefan – cantante e attrice cubana naturalizzata statunitense
 Lili Estefan – modella e conduttrice televisiva cubana naturalizzata statunitense